Robert L. Lippert ist der Name folgender Personen:

* Robert L. Lippert senior (Robert Lenard Lippert; 1909–1976), US-amerikanischer Filmproduzent 
 Robert L. Lippert junior (Robert Lenard Lippert; 1928–2011), US-amerikanischer Filmproduzent